Stockem (Aarlen), een plaats in de Belgische gemeente Aarlen
Stockem (Eupen), een plaats in en stadsdeel van de Belgische stad Eupen
Stockem (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Stockem (Luxemburg), een plaats in het Luxemburgse kanton Clervaux

Personen met de achternaam Stockem
Johannes Stockem, een 15de-eeuwse Nederlandse polyfonist